Název Andromeda může označovat více pojmů:

 Andromeda – postava řecké mytologie, dcera Kéfea a Kassiopeie, žena Perseova
 Andromeda – souhvězdí na severní obloze
 Galaxie Andromeda – galaxie v Andromedě
 Kyhanka (Andromeda) – rod rostlin z čeledi vřesovcovité, vědeckým názvem Andromeda
 Andromeda (seriál) – televizní sci-fi seriál 
 Andromeda (britská skupina) – britská hudební skupina
 Andromeda (švédská skupina) – švédská hudební skupina
 Andromeda (album) – album Věry Špinarové
 Andromeda Tonksová – postava z Harryho Pottera